Бермильо-де-Саяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саяго.  Занимает площадь 189,53 км². Население — 1252 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы